Leodice concinna är en ringmaskart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1900. Leodice concinna ingår i släktet Leodice och familjen Eunicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
concinna